GIK est un sigle qui peut désigner :
 Groep Internationale Kommunisten (en français, Groupe des communistes internationaux), une organisation conseilliste fondée aux Pays-Bas en 1927 et dissoute en 1940.
 Ghulam Ishaq Khan, un homme d'État pakistanais.

 , un village iranien.